Steigband steht für: 

 eine Verstrebung im Holzbau
 ein Laufband zum Transport